Samaratid (SAMT) är benämningen på tidszonen som befinner sig fyra timmar före UTC (UTC+4) och en timma före Moskvatid (MSK+1).

År 2011 övergick Ryssland till permanent sommartid.  Istället för att växla mellan UTC+4 på vintern och UTC+5 under sommaren fixerades Samaratiden. Den är UTC+4 efter att ha varit UTC+6 under 2011-2014.

Se även
Tidszoner i Ryssland

Källor

Samara
Tidszoner
Tidszoner i Ryssland